Jonathan-Leon Finkbeiner (* 3. September 1989 in Denkingen) ist ein deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler.

Karriere 
Jonathan-Leon Finkbeiner begann seine Sportaktivitäten als Fußballtorwart beim FSV Denkingen. Eher zufällig kam er zum Volleyball bei der FT 1844 Freiburg. Er spielt seit der Saison 2013/14 in der 2. Volleyball-Bundesliga zunächst bei TSV Georgii Allianz Stuttgart und seit der Saison 2017/18 beim SSC Karlsruhe.

Weblinks 
 
 
 Homepage des SSC Karlsruhe Volleyball

Einzelnachweise 

Volleyballspieler (SSC Karlsruhe)
Deutscher
Geboren 1989
Mann